Carbon steht für:
 Kohlenstoff, chemisches Element
 Karbon, Erdzeitalter, die fünfte geochronologische Periode des Paläozoikums von vor etwa 359,2 Millionen Jahren bis vor etwa 299 Millionen Jahren
 Kohlenstofffasern
 Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff
 Polyvinylidenfluorid („Carbonsaiten“)
 Carbon (Apple), Programmierschnittstellen, die die Portierung von Programmen vom klassischen Mac OS auf Mac OS X erlauben
 Carbon (IBM), Design-System
 Carbon (Programmiersprache), Programmiersprache des Unternehmens Google
 Carbon (Zeitschrift), eine wissenschaftliche Publikation 
 Need for Speed: Carbon, Teil der Computerspielserie „Need for Speed“

Personen:
 Claus-Christian Carbon (* 1971), deutscher Psychologe
 Sabine Carbon (* 1963), deutsche Dokumentarfilmerin und Schriftstellerin
 Sally Carbon (* 1967), australische Hockeyspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Carbon (Illinois)
 Carbon (Indiana)
 Carbon (Iowa)
 Carbon (Oklahoma)
 Carbon (Pennsylvania)
 Carbon (Texas)
 Carbon (West Virginia)
 Carbon (Wyoming)
 Carbon Junction (Colorado)

und in Kanada:
 Carbon (Alberta), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Alberta

Sonstiges:
 Carbon Point
 Laguna del Carbón

Siehe auch:
 Karbon (Begriffsklärung)
 Carbone
 Carbonne